Wenn du noch eine Heimat hast –  film del 1930 diretto da Siegfried Philippi
Wenn du noch eine Heimat hast –  film del 1942 diretto da Günther Rittau